Grung ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anne Hege Grung (* 1965), norwegische Theologin und Hochschullehrerin
 Grace Grung (1895–1988), norwegische Schauspielerin 
 Geir Grung (1926–1989), norwegischer Architekt 
 Ruth Grung (* 1959), norwegische Politikerin